Colle del Fréjus – valico pedonale nelle Alpi Cozie, che collega Bardonecchia con Bramans
Punta del Fréjus (o Monte Fréjus) – montagna delle Alpi Cozie, posta fra la Val di Susa (Italia) e la Moriana (Francia)
Frejus – traforo ferroviario aperto nel 1871, raggiunto dalla ferrovia del Frejus
Frejus – traforo stradale aperto nel 1980, raggiunto dall'autostrada del Frejus
Torrente del Fréjus – torrente che discende dal colle omonimo verso Bardonecchia
Fréjus (anticamente Forum Julii) – comune francese del dipartimento di Var
Frejus – azienda italiana produttrice di biciclette
Valfréjus – stazione sciistica francese